Ялчино () — деревни в Кугарчинском районе Башкортостана:

 Ялчино — входит в Иртюбякский сельсовет.
 Ялчино — входит в  Ялчинский сельсовет.